Ширмахер — фамилия немецкого происхождения. 

Известные носители:

 Ширмахер, Александр Генрихович (1891—1953) — российский и советский военачальник, генерал-майор.
  (1906–1992) — германский политический и общественный деятель.
 Ширмахер, Кете (1865—1930) — немецкая писательница, феминистка и политик. 
 Ширмахер, Фридрих Вильгельм (1824—1904) — немецкий историк.